Семейство Фемиды — это крупное астероидное семейство, расположенное во внешней части главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Оно находится на среднем расстоянии 3,13 а. е. от Солнца и является одним из самых густонаселённых семейств.

Это семейство иногда называют семейством Хираямы, в честь японского астронома К. Хираямы открывшего эти семейства, так как астероиды этого семейства, также как и астероиды ещё четырёх других семейств, имеют одинаковый спектральный и химический состав и образовались в результате разрушения родительского тела.

По структуре семейство дифференцировано довольно чётко: в центре находятся самые крупные астероиды, а на окраине семейства те, что поменьше. Именно к центральной группе и принадлежит астероид (24) Фемида (в честь которого семейство получило своё название), обнаруженный 5 апреля 1853 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом, в честь которого назван астероид (4279) Де Гаспарис.

В настоящее время обнаружено более 535 членов данного семейства ((62) Эрато, (90) Антиопа, (104) Климена, (171) Офелия). Внутренняя граница семейства проходит на расстоянии 3,08 а. е., а внешняя на расстоянии 3,24 а. е.

Семейство Фемиды является одним из старейших динамических семейств и состоит из тёмных углеродных астероидов класса C, по составу аналогичных хондритным метеоритам.

Крупнейшие астероиды этого семейства

См. также 
 Семейство астероидов
 Астероиды, сближающиеся с Землёй
 Троянские астероиды
 Дамоклоиды
 Кентавры
 Аполлоны
 Амуры
 Атоны

Примечания

Ссылки 
 Разнообразие видов гидратированных минералов в составе астероидов класса С 
 Геофизическая эволюция астероида Фемида 

Фемида
Семейства Хираямы